Giuliano Barbolini, politico;
Giuseppe Barbolini, partigiano
Massimo Barbolini, allenatore di pallavolo;
Norma Barbolini, partigiana.
Roberto Barbolini scrittore e giornalista